Auf Leben und Tod heißen die Filme
 Auf Leben und Tod (1929), deutscher Stummfilm
 Auf Leben und Tod (1949), US-amerikanischer Abenteuerfilm
 Auf Leben und Tod (1987), japanischer Actionfilm
 Auf Leben und Tod (1987, USA), US-amerikanischer Western
 Auf Leben und Tod (1990), US-amerikanischer Actionfilm
 Fellows – Auf Leben und Tod, US-amerikanischer Thriller von 1998
 Trespass – Auf Leben und Tod, alternativer deutscher Titel des US-amerikanischen Psycho-Thrillers Trespass (2011)
Siehe auch:
 Drei Tage auf Leben und Tod